Busch (althochdeutsch busk) bezeichnet:

 Strauch, eine Wuchsform von Pflanzen
 eine besonders kleine Zuchtform für Obstbäume, siehe Zuchtform (Obstgehölze)
 Buschland, mehr oder minder locker gehölzbestandenes Gelände
 Dschungel und Dornstrauchsavanne, in den Tropen und Subtropen
 Busch-, Dorn- oder Strauchsteppe, in den trockenen Mittelbreiten vorkommende Steppenvariante
 Hain, regional in Norddeutschland verwendete Bezeichnung
 eine Mengenangabe für gelieferte Bananen (40–60 kg), auch  Büschel, siehe Bananen #Nutzung

Busch heißen folgende geographische Objekte:

 Busch (Alsdorf), Ortsteil der Stadt Alsdorf im Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen 
 Busch (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen 
 Busch (Grevenbroich), Ortsteil der Stadt Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Iden), Ortsteil der Gemeinde Iden (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Busch (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Wegberg), Ortsteil der Stadt Wegberg, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Wüstenrot), Ortsteil der Gemeinde Wüstenrot im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Busch (Dönberg), Hofschaft im Ortsteil Dönberg der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Solingen), Hofschaft im Stadtteil Gräfrath der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Sprockhövel), Hofschaft im Stadtteil Gennebreck der Stadt Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busch (Storkow (Mark)), Gemeindeteil von Görsdorf b. Storkow, einem Ortsteil der Stadt Storkow (Mark) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

 Lontzen-Busch, Dorf in der Gemeinde Lontzen, Belgien
 Buš, Gemeinde im Bezirk Prag-West, Tschechien
 Busch (Arkansas), ein gemeindefreies Gebiet in Carroll County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Busch (Missouri), ein gemeindefreies Gebiet in Pike County, Missouri, Vereinigte Staaten
 Busch (Montana), ein gemeindefreies Gebiet in Gallatin County, Montana, Vereinigte Staaten
 Villa Busch, Ortschaft in Bolivien

Busch, weitere Eigennamen:
 Busch (Familienname), siehe dort Etymologie und Namensträger

 Busch (Modellbahnzubehör), Hersteller von Zubehör für Modelleisenbahnen in Viernheim
 Busch (Konzern), deutscher Vakuumpumpenhersteller
 Busch Entertainment Media, deutscher Verlag
 Busch Series, 1984–2007 Serie von Motorsportveranstaltungen in den USA
 Busch (Band), deutsche Alternativpop-Band
  Eckhard Busch Stiftung, Köln

Zirkus Busch, Name mehrerer Zirkusunternehmen
 Circus Busch, gegr. 1884 von Paul Busch, siehe Circus Busch-Roland
 Circus Carl Busch, gegr. 1891 von Carl Busch sen.
 Circus Busch, gegr. 1919 von Jacob Busch, später Busch-Berolina, siehe Staatszirkus der DDR#Zirkus Busch
 Circus Paul Busch, gegründet von Paul Vincenz Busch

Siehe auch:
 Busche
 Im Busch
 Von dem Busch
 Haus Busch
 Büsch
 Bush
 Busch Gardens
 Pusch